Crux-la-Ville ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im  Département Nièvre in der Region Bourgogne-Franche-Comté.

Bevölkerungsentwicklung

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Nièvre. Band 2, Flohic Editions, Charenton-le-Pont 1999, ISBN 2-84234-054-X, S. 963–965.

Weblinks 

 Offizielle Webpräsenz der Gemeinde

Ort in Bourgogne-Franche-Comté